The X Factor – album muzyczny
 The X Factor – program telewizyjny
 The X Factor – brytyjski telewizyjny program rozrywkowy